All for Nothing (1928), een Amerikaanse film uit 1928
 All for Nothing (David Roosevelt Bunch), een kort verhaal uit 1964 van David Roosevelt Bunch
 All for Nothing (Amerikaanse band), ska-band, actief aan het begin van de 21e eeuw
 All for Nothing (Nederlandse band), actief vanaf 2002
 All for Nothing (Kensington), een nummer van Kensington uit 2014
 All for Nothing (Linkin Park), een nummer van Linkin Park uit 2014